Grups humans:
 Moros (grup humà) o magrebins, grup humà originari del Magreb
 Moros, persones que professen l'islam. Vegeu Musulmà
 Moros, habitants d'ascendència o origen musulmà i de creences islàmiques residents a la península ibèrica durant l'Edat Mitjana i Moderna. Vegeu Moriscos
 Moros, membres del grup de població de religió musulmana que habita el sud-oest de les Filipines. Vegeu Moro (Filipines)
 Cultura popular:
 Moros (mitologia grega), divinitat de la mitologia grega fill de Nix relacionat amb el destí dels mortals 
 Moros, nom en plural d'uns personatges habituals en llegendes catalanes i pirinenques en general. Vegeu Moro (mitologia dels Pirineus)
 Moros i Cristians, festa que rememora les lluites entre moros i cristians durant la reconquesta
 Toponímia:
 Moros (Aragó), municipi d'Aragó a la comarca de la Comunitat de Calataiud (província de Saragossa) 
 Cabana dels Moros, mas al municipi d'Aspa a la comarca del Segrià
 Castell dels Moros (Guardiola de Berguedà), muntanya al municipi de Guardiola de Berguedà (Berguedà)
 Castell dels Moros (Vilallonga de Ter), muntanya al municipi de Vilallonga de Ter (Ripollès) 
 Cova dels Moros, cova al municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà 
 Cova dels Moros, cova a l'entrada del canyó d'Añisclo, a l'Aragó
 Coves dels Moros,  coves i jaciment arqueològic a Gavasa, a la Llitera
 Covetes dels Moros, grup de coves artificials prop de Bocairent (Vall d'Albaida, País Valencià)
 Marjal dels Moros, zona humida catalogada com a ZEPA, a de la Comunitat Valenciana
 Pic dels Moros, muntanya entre els municipis d'Albanyà (Alt Empordà) i de Sales de Llierca (Garrotxa)
 Pont dels Moros, monument al municipi d'Alcover protegit com a bé cultural d'interès local 
 Puig dels Moros diversos indrets 
 Roca dels Moros, diversos indrets
 Serrat dels Moros diversos indrets 
 Torre dels Moros diversos indrets 
 La Torrassa dels Moros, torre romànica, declarada bé cultural d'interès nacional, al municipi de Castellcir (Moianès)
 Tossal dels Moros, muntanya al municipi de Torre de Cabdella (Pallars Jussà)
 Tossal dels Moros (Sarroca de Bellera), muntanya al municipi de Sarroca de Bellera (Pallars Jussà)
 Torrent des Moros, torrent al municipi de Tossa de Mar, a la Selva

Vegeu també 
 Moro